Ферру́ччо Валькаре́джи (; 12 февраля 1919, Триест, Королевство Италия — 2 ноября 2005, Флоренция, Италия) — итальянский футболист и тренер. Всю свою футбольную и тренерскую карьеру провёл в Италии. Под руководством Валькареджи сборная Италии выиграла чемпионат Европы 1968 года (первый раз в своей истории) и стала второй на чемпионате мира 1970 года, уступив в финале бразильцам.

Карьера 
Валькареджи родился в городе Триест.  Первой командой Ферруччо стал клуб «Понциана». В одном из матчей с юношеской командой «Триестины» на игрока обратили внимание. Через неделю он стал частью состава «алебардистов». Впоследствии у него была успешная игровая карьера, ему удалось поиграть в таких командах, как «Фиорентина», «Болонья» и клуб его родного города «Триестина». Игровую карьеру закончил в 1953 году. В 1946 году он выиграл Кубок Альта Италии с клубом «Болонья».

Примечания

Ссылки 
 Новость о смерти Валькареджи на сайте УЕФА
 Профиль на сайте Итальянской футбольной федерации 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Триестина»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Виченца»
Игроки ФК «Луккезе»
Игроки ФК «Брешиа»
Игроки ФК «Пьомбино»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры сборной Италии по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Тренеры ФК «Пьомбино»
Тренеры ФК «Прато»
Тренеры ФК «Аталанта»
Тренеры ФК «Фиорентина»
Тренеры ФК «Эллас Верона»
Тренеры ФК «Рома»
Тренеры-победители чемпионатов Европы по футболу